Крыжовниковые () — семейство двудольных цветковых растений порядка Камнеломкоцветные. Большинство современных публикаций рассматривает семейство как монотипное, включающее единственный род , содержащий около 190 видов.

Ранее в состав рода  выделяли  под названием , или  или другими.

Распространены в областях умеренного климата северного полушария, а также в горах Центральной и Южной Америки. Ряд видов относится к числу пищевых (ягодных) растений; некоторые разводятся как декоративные.

Ботаническое описание 
Кустарники с простыми очередными листьями. Цветки правильные, обоеполые. Чашечка из 5 чашелистиков, сросшихся в трубку, прирастающую к завязи. Лепестки обычно мельче чашелистиков. Тычинок 5. Пестик с нижней одногнездной завязью, содержащий многочисленные семяпочки.

Плоды — сочные многосемянные ягоды. Семена с эндоспермом.

Примечания